Bolo kan avse:

 Bolo – en sorts machete
 Bolo (halssmycke) – en kläddetalj som bärs runt halsen
 B-18 Bolo – ett amerikanskt bombflygplan från 1930-talet

Geografi

Filippinerna 

 Bolo (ort i Filippinerna, Ilocosregionen), Province of Pangasinan, 
 Bolo (ort i Filippinerna, CALABARZON), Province of Batangas, 
 Bolo (ort i Filippinerna, Bohol), Province of Camarines Sur, 
 Bulo (ort), Bohol, Province of Masbate, 
 Bolo (ort i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Capiz, 
 Bolo River (vattendrag i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Antique,

Indonesien 

 Bolo, Demak, by, 
 Bolo, Gresik, by, 
 Bolo, Boyolali, by, 
 Bolo, Madiun, by,

Liberia 

 Bolloh District, distrikt, Grand Kru County,

Spanien 

 Bolo (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar